Миллер, Маркус:

 Миллер, Маркус (род. 1959) — джазовый музыкант, композитор и продюсер.
 Миллер, Маркус (род. 1982) — немецкий футболист, вратарь.